Tandheugel, een getande staaf
Haardhaal, ketting of staaf waaraan een pot boven het vuur hangt